Deadlock () может означать:

 Deadlock — ситуация в многозадачной среде или СУБД, при которой несколько процессов находятся в состоянии бесконечного ожидания ресурсов, захваченных самими этими процессами.
 Deadlock — фильм западногерманского режиссёра Роланда Клика
 Deadlock — немецкая метал-группа
  — пошаговая компьютерная стратегия 1996 года.